Ре́йтинг () — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления. Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N» или «TOP N», где N — количество объектов в списке, обычно кратное 10.
Более корректное название для таких списков объектов, ранжированных по величине того или иного рейтингового показателя — рэнкинг. 

Примеры рейтингов:
 Степень популярности известного деятеля (в области политики, культуры и тому подобных).
 Кредитный скоринг физического или юридического лица.
 Числовой показатель оценки силы игрока в классификационном списке (рейтинг-листе), например, рейтинг Эло.
 Кредитный рейтинг надёжности.
 Телевизионный рейтинг популярности телепрограмм у аудитории телезрителей
 Возрастной рейтинг — минимальный возраст для просмотра фильма, телепередачи или видеоигры, выставляемый на основе оценки контента.

См. также 

 Индекс
 Индикатор
 Показатель

Примечания 

Классификаторы